Thomastown (Ierland), plaats in de Ierse provincie Leinster
Thomastown (Victoria), voorstad van Melbourne, Victoria, Australië